Høffding har flere betydninger:

 Høffding, Harald – dansk filosof.
 Høffding, Finn – dansk komponist.